Космонавтика 1995
Списки космічних запусків